Grundy est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme

Personnalités
Anthony Grundy (1979-2019), joueur de basket-ball américain
 (1923-1993), présentateur de télévision anglais
 (c. 1795-1875), homme politique et d'affaires d'Australie-Méridionale
 (née en 1955), démographe et académicien britannique
 (1848-1938), avocat anglo-australien
Felix Grundy (1977-1840), homme politique américain du Tennessee

Hugh Grundy (né en 1945), musicien anglais
Joseph R. Grundy (1863-1961), manufacturier du textile américain
 (1917-1959), mathématicien et statisticien anglais

 (née en 1990), joueuse de cricket anglaise
 (1923-2016), entrepreneur en magnat des médias australien
 (né en 1967), auteur américain
Sydney Grundy (1848-1914), dramaturge anglais

Personnages fictifs
, personnage de Archie Comics et Riverdale
, personnage signifiant la tyrannie en langue anglaise
, famille du soap britannique 
Solomon Grundy, chanson enfantine anglaise
Solomon Grundy, personnage super-zombie de DC Comics

Toponyme

, montagne de la Nouvelle-Galles du Sud

, parc de l'Ontario

Comté de Grundy, situé dans l'État de l'Illinois ;
 Comté de Grundy, situé dans l'État de l'Iowa ;
 Comté de Grundy, situé dans l'État du Missouri ;
 Comté de Grundy, situé dans l'État du Tennessee ;
 Grundy, ville de Virginie.

Compagnies
, compagnie de production de télévision australienne
, galerie d'arts britannique

Autres
, navire  américain de la Seconde Guerre mondiale
 (1972-1992), cheval de course britannique
Grundy Business Systemes Ltd., compagnie détaillant le

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme